«Baby Lover» es una canción del cantante puertorriqueño Ñengo Flow. Se lanzó el 13 de enero de 2017 como sencillo promocional de la producción Real G 4 Life, Vol. 3.

Antecedentes y lanzamiento 
Aunque el video fue estrenado el 10 de febrero de 2017, el sencillo como tal se lanzó el 13 de enero de 2017 por el canal del artista.

El artista, semanas antes del lanzamiento de éste, comentó en la entrevista con la revista Rapetón contándoles más acerca de este nuevo proyecto.«El disco es reggaetón puro, porque vuelvo a mis raíces. También vienen tres trap que están cabrones… No voy a decir más, pero viene mucho reggaetón del pesado y tres temas de trap asesinos que, cuando salgan, usted sabrá de lo que le estoy hablando»

Vídeo musical 
El video musical de «Baby Lover» se estrenó el 10 de febrero de 2017 y fue dirigido por Carlos Martin. El video musical fue lanzado el mismo día del lanzamiento del Real G 4 Life, Vol. 3.

Referencias